Por Spinrad pode estar à procura de:
 Norman Spinrad
 Robert J. Spinrad

 3207 Spinrad

Desambiguação